Werbiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /Werbowzy) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Schepetiwka, siehe Werbiwzi (Schepetiwka)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja, siehe Werbiwzi (Kolomyja)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Terebowlja, siehe Werbiwzi (Terebowlja)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Werbiwzi (Tscherniwzi)